Karol Battaglia, baron, c.k. sędzia, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Karol Battaglia, pułkownik artylerii Wojska Polskiego